Владимир Николаевич Катыхин (; род. 14 августа, 1980 года, СССР) — украинский боец смешанных боевых искусств, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2009 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций ACB, M-1 Global, ProFC. Тренер по ММА с высшим образованием по физической культуре и спорту.

Спортивные достижения 
 Чемпион мира по кикбоксингу лоу кик 2007;
 Чемпион Мира по тайскому боксу (муай-тай) 2008;
 Победитель Кубка Мира по Кик-джитсу WKJF (Украина, Ялта 2006);
 Чемпион СНГ по кикбоксингу «ОРИЕНТАЛ» (Украина 2005);
 Чемпион Украины по тайскому боксу (муай-тай) (2008)
 Чемпион Украины по кикбоксингу К1 2004 WAKO;
 Чемпион Украины по кикбоксингу лоу кик 2004 WPKA;
 Чемпион Украины по рукопашному бою 2003;
 Чемпион Украины по универсальному бою 2003;
 Чемпион Украины по Кик-джитсу 2004 и 2006;
 Победитель кубка Украины по фри файту 2008;
 Серебряный призёр чемпионата Украины среди силовых структур «80 лет ФСО Динамо» по рукопашному бою 2004;
 Серебряный призёр Кубка Мира по кик джицу WKJF (Украина, Ялта 2004);
 Серебряный призёр Чемпионата Мира по кикбоксингу WKF (Грузия Тбилиси 2007).

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|40-10-1
| Нурсултан Разибоев
|Решением
|N1 Pro Nomad MMA Asian Fighter Tournament 2016 
|align="center"|2 октября 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Казахстан, Караганда
|
|-
|Победа
|align=center|40-9-1
| Ильяз Абдуллаев
|Техническим нокаутом (отказ от продолжения боя)
|AFC Ambitions Fighting Championship 12 
|align="center"|6 августа 2016
|align="center"|1
|align="center"|5:00
|Россия, Свердловская область, Верхняя Синячиха
|
|-
|Поражение
|align=center|39-9-1
| Георгий Лобжанидзе
|Решением (единогласным)
|ACB 35 — In Memory of Guram Gugenishvili 
|align="center"|6 мая 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грузия, Тбилиси
|
|-
|Победа
|align=center|39-8-1
| Джо Рей
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 64 — Shlemenko vs. Vasilevsky 
|align="center"|19 февраля 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Россия, Москва
|
|-
|Поражение
|align=center|38-8-1
| Исраэль Адесанья
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|WLF — E.P.I.C.: Elevation Power in Cage 1 
|align="center"|13 января 2016
|align="center"|2
|align="center"|
|Китай, Хэнань
|
|-
|Победа
|align=center|38-7-1
| Андреас Кристоу
|Сабмишном (ключ ахилла)
|WMMAF World MMA Open Championship 2015 
|align="center"|21 ноября 2015
|align="center"|1
|align="center"|1:29
|Молдова, Кишинёв
|
|-
|Победа
|align=center|37-7-1
| Дэвид Келли
|Техническим нокаутом (удары)
|WMMAF World MMA Open Championship 2015 
|align="center"|21 ноября 2015
|align="center"|1
|align="center"|0:23
|Молдова, Кишинёв
|
|-
|Победа
|align=center|36-7-1
| Бахтияр Эшкенов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|N1 Pro MMA Nomad 
|align="center"|04 октября 2015
|align="center"|1
|align="center"|1:58
|Казахстан, Астана
|
|-
|Поражение
|align=center|35-7-1
| Арби Агуев
|Решением (единогласным)
|ACB 19 — Grand Prix Berkut 2015 Stage 6 
|align="center"|30 мая 2015
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Россия, Калининград
|
|-
|Победа
|align=center|35-6-1
| Ислам Эдильгериев
|Решением (единогласным)
|ACB 15 — Grand Prix Berkut 2015 Stage 2 
|align="center"|21 марта 2015
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Россия, Кабардино-Балкария, Нальчик
|
|-
|Победа
|align=center|34-6-1
| Андрей Ленцен
|Техническим нокаутом (остановка доктаром)
|Draka 16 — Governor’s Cup 2015 
|align="center"|1 марта 2015
|align="center"|1
|align="center"|2:57
|Россия, Благовещенск
|
|-
|Победа
|align=center|33-6-1
| Уулу Бекназар Кайназар
|Техническим нокаутом (удары)
|Professional Combat Sambo — Eurasian Economic Union 
|align="center"|21 февраля 2015
|align="center"|1
|align="center"|3:09
|Россия, Омск
|
|-
|Победа
|align=center|32-6-1
| Павел Масальский
|Сабмишном (рычаг локтя)
|N1 Pro — Battle in the North 
|align="center"|12 декабря 2014
|align="center"|2
|align="center"|1:15
|Россия, Нефтеюганск
|
|-
|Победа
|align=center|31-6-1
| Евгений Вятоха
|Техническим нокаутом (остановка боя угловыми бойца)
|Max Mix Fight — Hot Fight 
|align="center"|28 ноября 2014
|align="center"|1
|align="center"|
|Украина, Киев
|
|-
|Победа
|align=center|30-6-1
| Богдан Котлованов
|Сабмишном (Kимура)
|Max Mix Fight — Hot Fight 
|align="center"|28 ноября 2014
|align="center"|1
|align="center"|
|Украина, Киев
|
|-
|Победа
|align=center|29-6-1
| Костас Колокитас
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Russian MMA Union — New Horizons Grand Final 
|align="center"|22 ноября 2014
|align="center"|1
|align="center"|1:17
|Белоруссия, Минск
|
|-
|Победа
|align=center|28-6-1
| Гаджи Алисултанов
|Техническим нокаутом (удары)
|Voronezh MMA Federation — Fight Riot 4 
|align="center"|25 октября 2014
|align="center"|2
|align="center"|3:16
|Россия, Воронеж
|
|-
|Победа
|align=center|27-6-1
| Павел Катрунов
|Решением (единогласным)
|M-1 Global Super-Stage Reality Show MixFighter 
|align="center"|27 сентября 2014
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Россия, Москва
|
|-
|Победа
|align=center|26-6-1
| Владимир Йованович
|Нокаутом (удар)
|M-1 Global MixFighter Season 4 
|align="center"|15 июня 2014
|align="center"|1
|align="center"|1:01
|Белоруссия, Минск
|
|-
|Победа
|align=center|25-6-1
| Фуад Гадиров
|Решением (единогласным)
|Nomad MMA — Battle in the North 
|align="center"|16 мая 2014
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Россия, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск
|
|-
|Поражение
|align=center|24-6-1
| Магомед Исмаилов
|Решением (единогласным)
|Kunlun Fight 1 — World Tour 
|align="center"|25 января 2014
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Таиланд, Чонбури, Паттайя
|
|-
|Победа
|align=center|24-5-1
| Георгий Джангирашвили
|Сабмишном (удушение треугольником)
|OC — Oplot Challenge 94 
|align="center"|28 декабря 2013
|align="center"|1
|align="center"|2:55
|Украина, Харьков
|
|-
|Победа
|align=center|23-5-1
| Амир Забитов
|Сабмишном (удушение треугольником)
|OC — Oplot Challenge 84 
|align="center"|19 октября 2013
|align="center"|1
|align="center"|2:04
|Украина, Харьков
|
|-
|Победа
|align=center|22-5-1
| Руслан Гилязов
|Сабмишном (удушение сзади)
|Draka 13 — Governor’S Cup 2013 
|align="center"|30 августа 2013
|align="center"|1
|align="center"|2:52
|Россия, Владивосток
|
|-
|Поражение
|align=center|21-5-1
| Сергей Гузев
|Решением (единогласным)
|OC — Oplot Challenge 71 
|align="center"|29 июня 2013
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Украина, Харьков
|
|-
|Победа
|align=center|21-4-1
| Камил Юрчук
|Решением (единогласным)
|NC — Neman Challenge 
|align="center"|1 июня 2013
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Белоруссия, Гродно
|
|-
|Победа
|align=center|20-4-1
| Яков Светличный
|Сабмишном (рычаг локтя)
|OC — Oplot Challenge 61 
|align="center"|25 мая 2013
|align="center"|1
|align="center"|2:25
|Украина, Харьков
|
|-
|Победа
|align=center|19-4-1
| Василий Мусиенко
|Сабмишном (удушение сзади)
|OC — Oplot Challenge 55 
|align="center"|27 апреля 2013
|align="center"|2
|align="center"|1:38
|Украина, Харьков
|
|-
|Победа
|align=center|18-4-1
| Андрей Калич
|Нокаутом (удар)
|WH — Confrontation 
|align="center"|13 апреля 2013
|align="center"|1
|align="center"|2:57
|Украина, Запорожье
|
|-
|Победа
|align=center|17-4-1
| Эльбрус Аскеров
|Сабмишном (удушение сзади)
|WH — Igor Vovchanchyn Cup 
|align="center"|9 ноября 2012
|align="center"|1
|align="center"|3:39
|Украина, Харьков
|
|-
|Победа
|align=center|16-4-1
| Алексей Репалов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Draka 10 — Governor’s Cup 2012 
|align="center"|19 октября 2012
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|Россия, Благовещенск
|
|-
|Победа
|align=center|15-4-1
| Джаныбек Уллу Самат
|Техническим нокаутом (удары)
|WH — Igor Vovchanchyn Cup 
|align="center"|25 мая 2012
|align="center"|1
|align="center"|0:17
|Украина, Харьков
|
|-
|Победа
|align=center|14-4-1
| Вадим Сандульский
|Сабмишном (удушение сзади)
|V — Vosmiugolnik 
|align="center"|31 марта 2012
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|Белоруссия, Минск
|
|-
|Победа
|align=center|13-4-1
| Анатолий Сафронов
|Сабмишном (удушение сзади)
|CWFC 46 — Cage Warriors Fighting Championship 46 
|align="center"|23 февраля 2012
|align="center"|2
|align="center"|0:41
|Украина, Киев
|
|-
|Победа
|align=center|12-4-1
| Абдул Ибрагимов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ProFC / GM Fight — Ukraine Cup Finals 
|align="center"|12 ноября 2011
|align="center"|1
|align="center"|3:54
|Украина, Киев
|
|-
|Поражение
|align=center|11-4-1
| Грегори Бабен
|Решением (единогласным)
|ProFC — Battle on Don 
|align="center"|5 августа 2011
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Россия, Ростов-на-Дону
|
|-
|Поражение
|align=center|11-3-1
| Шахрияр Аббасов
|Решением (единогласным)
|ProFC — Union Nation Cup Final 
|align="center"|2 июля 2011
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Россия, Ростов-на-Дону
|
|-
|Победа
|align=center|11-2-1
| Павел Покатилов
|Решением (единогласным)
|WH — Warrior’s Honor 3 
|align="center"|27 мая 2011
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Украина, Харьков
|
|-
|Победа
|align=center|10-2-1
| Борис Мирошниченко
|Сабмишном (рычаг локтя)
|WH — Warrior’s Honor 3 
|align="center"|27 мая 2011
|align="center"|1
|align="center"|1:51
|Украина, Харьков
|
|-
|Победа
|align=center|9-2-1
| Алхас Мукба
|Техническим нокаутом (удары)
|ProFC / GM Fight — Ukraine Cup 1 
|align="center"|15 апреля 2011
|align="center"|1
|align="center"|3:14
|Украина, Симферополь
|
|-
|Ничья
|align=center|8-2-1
| Петрас Маркевичус
|Решением судей (единогласным)
|King of Kings — World Grand Prix 2011 
|align="center"|19 марта 2011
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Литва, Вильнюс
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
| Габриэль Китобер
|Техническим нокаутом (удары ногами)
|IWC — Israel Warrior Challenge 9 
|align="center"|3 марта 2011
|align="center"|2
|align="center"|3:42
|Израиль, Раанана
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
| Алексей Смирнов
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|M-1 Selection Ukraine 2010 — The Finals 
|align="center"|12 февраля 2011
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|Украина, Киев
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Алхас Мукба
|Сабмишном (рычаг локтя)
|FNS — Fight Night Simferopol 
|align="center"|19 декабря 2010
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|Украина, Симферополь
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
| Андрей Балаболькин
|Решением (единогласным)
|M-1 Ukraine — Battle of Champions 
|align="center"|26 ноября 2010
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Украина, Симферополь
|
|-
|Победа
|align=center|4-2
| Александр Амчесов
|Сабмишном (удушение сзади)
|BF — Baltic Fights 
|align="center"|16 октября 2010
|align="center"|1
|align="center"|2:40
|Россия, Калининград
|
|-
|Поражение
|align=center|3-2
| Шамиль Завуров
|Решением (единогласным)
|ProFC — Union Nation Cup 8 
|align="center"|1 октября 2010
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Украина, Одесса
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Джамал Ибрагимгаджиев
|Нокаутом (удар коленом)
|LM — Tournament 2 
|align="center"|18 июня 2010
|align="center"|2
|align="center"|1:34
|Россия, Липецк
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
| Мурад Абдуллаев
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ProFC — Union Nation Cup 5 
|align="center"|13 февраля 2010
|align="center"|1
|align="center"|3:42
|Россия, Кабардино-Балкария, Нальчик
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
| Вахе Тадевосян
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ProFC — Union Nation Cup 4 
|align="center"|19 декабря 2009
|align="center"|1
|align="center"|2:25
|Россия, Ростов-на-Дону
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
| Беслан Исаев
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ProFC — Union Nation Cup 2 
|align="center"|25 сентября 2009
|align="center"|1
|align="center"|3:13
|Россия, Ростов-на-Дону
|Дебют в ММА
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Владимира Катыхина на сайте Sherdog 
 

Бойцы смешанных единоборств Украины
Выпускники вузов Харькова